Espressione volgare in lingua inglese, traducibile con: fottiti. Può riferirsi a:

 Fuck You, singolo di Lily Allen
 !!!Fuck You!!!, EP degli Overkill
 Fuck You!, singolo di Cee-Lo
 Fuck You, rivista letteraria fondata nel 1962

Pagine correlate 
Fuck (disambigua)
Fucking